Чарльз Пинкни:
 Пинкни, Чарльз Коутсуорт (1746–1825) – кандидат в президенты США, делегат Конституционного конвента
 Пинкни, Чарльз (1757–1824) – губернатор Южной Каролины.